Tadeusz Borkowski (1890-1946) – polski oficer, sędzia wojskowy
 Tadeusz Borkowski (1922–2001) – polski duchowny rzymskokatolicki, wikariusz generalny diecezji warmińskiej
 Tadeusz Borkowski (1922–1998) – polski farmaceuta, specjalista medycyny sądowej
 Tadeusz Borkowski (ur. 1944) – polski socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego